Il singolare del torneo di tennis Challenger Banque Nationale 2006, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Kristian Pless che ha battuto in finale Lu Yen-Hsun 6-4, 7-65.

Teste di serie 

 Kristian Pless (Campione)
 Rik De Voest (primo turno)
 Lu Yen-Hsun (finale)
 Richard Bloomfield (primo turno)

 Simon Stadler (secondo turno)
 Jean-Julien Rojer (primo turno)
 Yohny Romero (primo turno)
 Brian Wilson (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Challenger Banque Nationale 2006